

Prénom 
Alper est un prénom notamment porté par :
  (1967-), personnalité turque ;
  (1987-), footballeur turco-allemand ;
  (1984-), footballeur turco-allemand ;
  (1987-), footballeur turco-allemand ;
  (1981-), designer ;
  (1952-), écrivain et journaliste turc ;
  (1991-), footballeur turc ;
  (1985-), chirurgien turc ;
 Alper Potuk (1991-), footballeur turc ;
  (1982-), joueur turc de basketball ;
  (1977-), auteur turc ;
  (1989-), joueur turc de hockey sur glace ;
 Alper Uçar (1985-), patineur turc ;
 Alper Uludağ (1990-), footballeur turc ;
  (1975-), joueur turc de basketball.

Patronyme 

 , ancien président de la NYCEDC (New-York) ;
  (1928-), joueur américain de volleyball ;
 , artiste ;
  (1930-2012), ingénieur du son américain ;
 , artiste britannique ;
 Emin Alper (1974-), réalisateur turc ;
 Howard Alper (1941-), chimiste canadien ;
  (1965-), personnalité politique américaine ;
  (1950-1990), acteur américain ;
 Murray Alper (1904-1984), acteur américain ;
 , designer de jeux vidéo ;
 Özcan Alper (1975-), réalisateur et scénariste turc ;
  (1924-2002), personnalité anglaise ;
 , compositeur ;
 Tikvah Alper (1909-1995), radiobiologiste sud-africain.

Voir aussi 
 

Patronyme juif